Instytut socjologii – jednostka dydatktyczno-naukowa wchodząca w skład wydziału uczelni wyższej.

 Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego 
 Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego
 Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
 Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego 
 Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu